Мара́т Петро́вич Васильчу́к (27 июня 1932 — 7 октября 2019) — горный инженер, советский и российский государственный и хозяйственный деятель, Председатель Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора России) в 1992—1997 годах.

Биография 
Родился 27 июня 1932 года в городе Севастополе.

В 1956 году окончил Харьковский горный институт по специальности горный инженер-маркшейдер и был направлен на работу в Донбасс.

С 1956 по 1957 год работал главным маршейдером шахтоуправления «Осиново-Ольховатское» треста «Сталинместуголь», с 1957 по 1959 год — начальником этого шахтоуправления.

С июня 1959 по сентябрь 1962 года работал заместителем главного инженера, главным инженером, начальником шахтоуправления «Ясиновское» треста «Октябрьуголь».

С сентября 1962 по сентябрь 1963 года — заместитель управляющего по производству треста «Октябрьуголь».

С сентября 1963 по апрель 1965 года — начальник шахты «Коммунист-Новая» того же треста.

С апреля 1965 по февраль 1969 года — главный инженер треста «Снежноеантрацит».

С февраля 1969 по март 1970 года — управляющий трестом «Октябрьуголь».

С марта 1970 по июль 1972 года — начальник комбината «Шахтёрскантрацит». Принимал непосредственное участие в организации проектирования и строительства одной из самых крупных шахт Донецкого угольного бассейна — «Комсомолец Донбасса».

С июля 1972 по апрель 1979 года — начальник управления Донецкого горного округа Госгортехнадзора СССР.

В 1979 году назначен Первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзора СССР).

С июля 1989 по сентябрь 1990 год — Первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (Госпроматомнадзора СССР).

С октября 1990 по декабрь 1991 года — Первый заместитель председателя Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при Совете Министров РСФСР (Госгортехнадзор России).

С января 1992 по ноябрь 1992 года — Председатель Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору Российской Федерации. После реорганизации в 1992 году — Председатель Федерального горного и промышленного надзора России (Госгортехнадзора России).

На всех этапах своей деятельности принимал самое активное участие в становлении государственной системы управления промышленной безопасностью в СССР и России. Являлся членом Межведомственной комиссии по охране труда.

Под руководством и при непосредственном участии М. П. Васильчука был разработан и принят Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Единые правила безопасности при взрывных работах, Правила безопасности в угольных шахтах и целый ряд других основополагающих нормативных документов, устанавливающих порядок безопасного ведения работ на предприятиях угольной и других отраслей промышленности России.

Под его руководством усовершенствована организационная структура центрального аппарата и территориальных органов Госгортехнадзор России, которолировавшего более 150 тысяч промышленных предприятий и организаций. Внёс значительный вклад в сохранение квалифицированных кадров и пополнение инспекторского состава.

С 1998 года — руководитель сектора методологии надзорной деятельности в области промышленной безопасности и охраны недр в ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности». Является председателем Научно-технического совета ООО «Союз маркшейдеров России».

Автор более 50 публикаций в различных научно-технических изданиях СССР, России и Украины, ряда монографий и изобретений в области промышленной безопасности и безопасности работ в горной промышленности. По совокупности трудов избран действительным членом Академии горных наук.

На протяжении ряда лет являлся членом Комиссии по присуждению ленинских и государственных премий в области технических наук.

Председатель Совета ветеранов Госгортехнадзора.

Инициатор создания в 1996 году «Землячества Донбассовцев города Москвы».

Награды и премии 
 Орден Октябрьской Революции;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 Медаль «Ветеран труда»;
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
 Полный кавалер отраслевой награды Знак «Шахтёрская слава»;
 Заслуженный шахтёр Российской Федерации;
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (2002) — за значительный личный вклад в развитие экономики Украины и по случаю 70-летия со дня рождения;
 Обладатель почётных званий «Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора СССР» и "Лучший государственный инспектор Госгортехнадзора России;
 Почётный гражданин г. Шахтёрск (Донецкая область).

См. также 
 Владыченко, Иван Максимович (1924—2022) — советский профсоюзный, партийный и хозяйственный деятель. Председатель Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (1981—1989). Кандидат в члены ЦК КПСС (1966—1990), член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1961—1966).
 Малышев, Вадим Михайлович (1932—2015) — советский государственный деятель, Председатель Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в атомной промышленности (1986—1989), Председатель Государственного комитета СССР по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (1989—1991).
 Шаталов, Виталий Семёнович (род. 1930) — горный инженер, советский государственный и хозяйственный деятель, заместитель Председателя Государственного комитета СССР по горному и техническому надзору (Госгортехнадзора СССР) в 1981—1990 годах.
 Зимич, Владимир Степанович (род. 1932) — горный инженер-маркшейдер, видный хозяйственник-организатор горной промышленности, начальник управления по надзору за охраной недр и геолого-маркшейдерскому контролю Госгортехнадзора СССР и Госгортехнадзора России, Президент общественной организации «Союз маркшейдеров России».
 Промышленная безопасность
 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Литература и публикации 
 Николин В. И., Васильчук М. П. Прогнозирование и устранение выбросоопасности при разработке угольных месторождений. — М. : Полимедиа, 1997. — 495 с.
 Авария на шахте «Распадская». М. П. Васильчук об отечественной угледобыче. Газета «Версия», 17.05.2010
 Марат Васильчук: «Делись огнём!». Газета «Новые Ведомости», 07.09.2015 
 Легенда угольной промышленности Донбасса, СССР и России М. П. Васильчук. Беседа о трудовом пути. Видео — 21.01.2015.

Источники 
 Выдающиеся горные инженеры и специалисты угольной промышленности Украины / Н. Сургай, С. Фищенко. — : Унив. изд-во «Пульсары», 2003. — 420 с. — ISBN 966-7671-61-5
 М. П. Васильчук. На сайте ЗАО НТЦ «Промышленная безопасность»
 К юбилею М. П. Васильчука. Журнал «Безопасность труда и жизни», № 6, июнь 2007 
 К юбилею М. П. Васильчука. Горное дело. Информационно-аналитический портал для горняков

Примечания 

Персоналии:Донбасс
Изобретатели СССР
Горные инженеры СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Персоналии:Промышленная безопасность
Горные инженеры России